«Shit on You» — дебютный сингл рэп-группы из Детройта D12, выпущенный на бонус-диске их дебютного альбома Devil’s Night в 2000 году. Содержит упоминания о Джоне Кэнди, Джонбенет Рэмси, убитой в шесть лет, и о других известных людях.

Сингл имел некоторый успех, вошёл в десятку синглов на UK Singles Chart. В 2005 году вошёл в делюкс-версию сборника лучших хитов Эминема Curtain Call: The Hits.

Детройтский рэпер Royce da 5'9" использовал бит сингла в своём диссе на D12 «Shit on You». Член D12 Proof был единственным, кто не принимал участие в записи «Shit on You». Песня «Shoot at You», доступная только на его веб-сайте, является кавер-версией «Shit on You».

Трек «Shit on You» также был выпущен в качестве би-сайда сингла D12 «Purple Pills».

Музыкальное видео 
Музыкальное видео было снято на родине группы, в Детройте. На видео показаны разные достопримечательности штата, парки, здания и т. д. В основном видео чёрно-белое, за исключением сцен, где Bizarre читает свой куплет, кадров с Эминемом в образе старика и возле дома, в котором он вырос, а также нескольких сцен с участием Proof, не читающего в песне, но появляющегося в составе группы.

Список композиций 
CD сингл

Позиции в чартах

Ссылки 
 

Песни D12
Синглы Shady Records
Дебютные синглы 2000 года